|- align="center"
|align="left"| Toranosuke Takagi
|1998-1999
|0
|32
|32
|0
|0
|0
|0
|0
|- align="center"
|align="left"| Noritake Takahara
|1976-1977
|0
|2
|2
|0
|0
|0
|0
|0
|- align="center"
|align="left"| Kunimicu Takahaši
|1977
|0
|1
|1
|0
|0
|0
|0
|0
|- align="center"
|align="left"| Patrick Tambay
|1977-1979, 1981-1986
|0
|123
|114
|5
|2
|11
|2
|103
|- align="center"
|align="left"| Luigi Taramazzo
|1958
|0
|1
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|- align="center"
|align="left"| Gabriele Tarquini
|1987-1992, 1995
|0
|78
|38
|0
|0
|0
|0
|1
|- align="center"
|align="left"| Piero Taruffi
|1950-1952, 1954-1956
|0
|19
|18
|0
|1
|5
|1
|41
|- align="center"
|align="left"| Dennis Taylor
|1959
|0
|1
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|- align="center"
|align="left"| Henry Taylor
|1959-1961
|0
|11
|8
|0
|0
|0
|0
|3
|- align="center"
|align="left"| John Taylor
|1964, 1966
|0
|5
|5
|0
|0
|0
|0
|1
|- align="center"
|align="left"| Mike Taylor
|1959-1960
|0
|2
|1
|0
|0
|0
|0
|0
|- align="center"
|align="left"| Trevor Taylor
|1959, 1961-1964, 1966
|0
|29
|27
|0
|0
|1
|0
|8
|- align="center"
|align="left"| Marshall Teague
|1953-1954, 1957
|0
|5
|3
|0
|0
|0
|0
|0
|- align="center"
|align="left"| Shorty Templeman
|1955, 1958, 1960
|0
|5
|3
|0
|0
|0
|0
|0
|- align="center"
|align="left"| Max de Terra
|1952-1953
|0
|2
|2
|0
|0
|0
|0
|0
|- align="center"
|align="left"| André Testut
|1958-1959
|0
|2
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|- align="center"
|align="left"| Mike Thackwell
|1980, 1984
|0
|5
|2
|0
|0
|0
|0
|0
|- align="center"
|align="left"| Alfonso Thiele
|1960
|0
|1
|1
|0
|0
|0
|0
|0
|- align="center"
|align="left"| Eric Thompson
|1952
|0
|1
|1
|0
|0
|0
|0
|2
|- align="center"
|align="left"| Johnny Thomson
|1953-1960
|0
|8
|8
|1
|0
|1
|1
|10
|- align="center"
|align="left"| Leslie Thorne
|1954
|0
|1
|1
|0
|0
|0
|0
|0
|- align="center"
|align="left"| Bud Tingelstad
|1960
|0
|1
|1
|0
|0
|0
|0
|0
|- align="center"
|align="left"| Sam Tingle
|1963, 1965, 1967-1969
|0
|5
|5
|0
|0
|0
|0
|0
|- align="center"
|align="left"| Desmond Titterington
|1956
|0
|1
|1
|0
|0
|0
|0
|0
|- align="center"
|align="left"| Johnnie Tolan
|1956-1958
|0
|7
|3
|0
|0
|0
|0
|0
|- align="center"
|align="left"|  Alejandro de Tomaso
|1957, 1959
|0
|2
|2
|0
|0
|0
|0
|0
|- align="center"
|align="left"| Charles de Tornaco
|1952-1953
|0
|4
|2
|0
|0
|0
|0
|0
|- align="center"
|align="left"| Tony Trimmer
|1975-1978
|0
|6
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|- align="center"
|align="left"| Maurice Trintignant
|1950-1964
|0
|84
|82
|1
|2
|10
|1
|71
|- align="center"
|align="left"| Wolfgang von Trips
|1956-1961
|0
|29
|27
|1
|2
|6
|0
|56
|- align="center"
|align="left"| Jarno Trulli
|-
|0
|256
|252
|4
|1
|11
|1
|246,5
|- align="center"
|align="left"| Esteban Tuero
|1998
|0
|16
|16
|0
|0
|0
|0
|0
|- align="center"
|align="left"| Guy Tunmer
|1975
|0
|1
|1
|0
|0
|0
|0
|0
|- align="center"
|align="left"| Jack Turner
|1956-1959
|0
|5
|4
|0
|0
|0
|0
|0
|}

Opombe

T